Frontignano – l'unica frazione di Barbariga in provincia di Brescia
 Frontignano – frazione di Ussita in provincia di Macerata